Amelia Augusta Wittelsbach (ur. 13 listopada 1801 w Monachium, zm. 8 listopada 1877 w Dreźnie) – księżniczka bawarska, królowa Saksonii.

Życiorys 
Córka króla Bawarii Maksymiliana I Józefa i księżniczki Karoliny Fryderyki. Była siostrą bliźniaczką królowej Prus – Elżbiety Ludwiki, siostrą królowej Saksonii – Marii Anny, arcyksiężnej austriackiej – Zofii, księżniczki Ludwiki Wilhelminy – matki cesarzowej Elżbiety. Była przyrodnią siostrą króla Bawarii – Ludwika I i cesarzowej Austrii Karoliny Augusty.

21 listopada 1822 roku wyszła za Jana I, brata króla Saksonii – Fryderyka Augusta II, który w 1833 roku poślubił jej młodszą siostrę Marię Annę. Po śmierci Fryderyka, Jan został jego następcą. Para miała 9 dzieci:
 Maria Augusta (1827–1857)
 Albert (1828–1902) – król Saksonii
 Maria Elżbieta (1830–1912)
 Fryderyk August (1831–1847)
 Jerzy (1832–1904) – król Saksonii
 Maria Sidonia (1834–1862)
 Anna Maria (1836–1859)
 Małgorzata Karolina (1840–1858)
 Zofia Maria (1845–1867)

Amelia zmarła w wieku 75 lat i została pochowana w katedrze Świętej Trójcy w Dreźnie.

Galeria 

Saksońskie królowe
Amelia Augusta Wittelsbach
Bliźnięta
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Świętego Karola (Meksyk)
Urodzeni w 1801
Zmarli w 1877
Ludzie urodzeni w Monachium